Памятник Маяковскому может означать:

 Памятник Маяковскому — памятник в Москве.
 Памятник Маяковскому — памятник в Новокузнецке.